Понтезуелас има више значења:

 Понтезуелас (Чаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Понтезуелас (Грал. Теран), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Понтезуелас (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику